Itália 
Italianos — povo italiano
Língua italiana

Desambiguações de gentílicos